Toponímia:
 Cádiz o Cadis, capital de la província de Cadis a Andalusia 
 Cadiz (Indiana)
 Cadiz (Kentucky) 
 Cadiz (Ohio)
 Bahía de Cádiz, comarca andalusa en la província de Cadis 
 Costa Noroeste de Cádiz, comarca en la província de Cadis a Andalusia
 Província de Cádiz, província d'Andalusia 
 Sierra de Cádiz, comarca de la província de Cadis, Andalusia 
 Golfo de Cádiz 
 Miscel·lània:
 Amoco Cadiz, petrolier construït en 1974 amb bandera de Libèria 
 Cádiz Club de Fútbol, club de futbol de la ciutat de Cadis a Andalusia
 Cádiz (sarsuela)